Orla (India), een census town in India
 Orla (gemeente), een gemeente in Polen
 Órla Fallon, Iers zangeres en harpiste
 Orla Noom, Nederlands squashspeelster
 Orla (Talmoed), een traktaat van de Misjna en de Talmoed